Il doppio del torneo di tennis Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (Campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)

 Satoshi Iwabuchi /  Johan Landsberg (semifinali)
 Alexander Peya /  Lars Übel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2005